De Ronde van Slovenië 2009 (Sloveens: "Dirka po Sloveniji 2009") werd verreden van donderdag 18 juni tot en met zondag 21 juni in Slovenië. Het was de 16e editie van de rittenkoers, die sinds 2005 deel uitmaakt van de UCI Europe Tour (categorie 2.1).

Klassementsleiders

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2009
2009
UCI Europe Tour 2009